Округ штата Аруначал-Прадеш — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2012 год число округов штата Аруначал-Прадеш равняется 17-ти.

Список округов